Râul Larga se poate referi la unul din cursurile de apă:

Din România:
 Râul Larga, Lotru
 Râul Larga, Suciu
 Râul Larga, Trotuș
 Râul Larga, Turbați

Din Republica Moldova
 Râul Larga, Prut (Briceni)
 Râul Larga, Prut (Cantemir)
 Râul Larga, Botna

Dezambiguizare